Miejsce ist Name oder Teil der Name folgender polnischer Orte:

 Miejsce (Spytkowice), Woiwodschaft Kleinpolen
 Miejsce (Świerczów), Woiwodschaft Oppeln
 Miejsce Odrzańskie, Woiwodschaft Oppeln
 Miejsce Piastowe, Woiwodschaft Karpatenvorland